St.-Petri-Schule steht für:
 Deutsche Schule St. Petri Kopenhagen
 St.-Petri-Schule (Arnsberg)
 Petri-Schule (Flensburg)
Petrischule Leipzig
Petrischule Tallinn
 Petrischule (auch Sankt-Petri-Schule; russisch Петришуле), traditionsreiche, im Jahr 1709 gegründete, weiterführende Schule in der russischen Stadt Sankt Petersburg